Unionspartei steht für:

 in Deutschland eine der Schwesterparteien CDU bzw. CSU, siehe CDU/CSU
 zeitgenössische deutsche Bezeichnung der National Union Party, Sammlungspartei in den Vereinigten Staaten (1864–1868)
 Partido Unión de Puerto Rico (kurz Partido Unión), nationalistische Partei in Puerto Rico (1904–1922)
 Sambandsflokkurin, liberale politische Partei auf den Färöer
 União Democrática Nacional, konservative politische Partei in Brasilien (1945–1965)